Salix es un género de árboles conocidos como sauces.

Salix también puede referirse a:

 (8648) Salix, asteroide del cinturón de asteroides.
 Salix (Iowa), localidad estadounidense.
 Salix (Pensilvania), localidad estadounidense.
 Salix Pharmaceuticals, fabricante de productos de gastroenterología.
 Salix Säydäş (1900-1954), compositor tártaro.
 Salix OS, una distribución Linux.